Добри Дуб може бити:

 Добри Дуб (Тутин), насеље у општини Тутин, Рашки управни округ, Република Србија
 Добри Дуб (Косово Поље), насеље у општини Косово Поље, Косовски управни округ, КиМ, Република Србија